Six Nations 2015 war die 16. Ausgabe des jährlichen Rugby-Union-Turniers Six Nations (mit allen Vorgängerturnieren seit 1883 die insgesamt 121. Ausgabe). An fünf Wochenenden vom 6. Februar bis zum 21. März 2015 traten die Nationalmannschaften von England, Frankreich, Irland, Italien, Schottland und Wales in 15 Spielen gegeneinander an. Den Titel gewann Irland aufgrund der besseren Spielpunktedifferenz.

Teilnehmer

Tabelle

Ergebnisse

Erste Runde

Zweite Runde

Dritte Runde

Vierte Runde

Fünfte Runde

Statistik

Meiste erzielte Versuche

Meiste erzielte Punkte

Weblinks 
 Website von Six Nations

Rugby 2015
2015